Sezon 2008/2009 Pucharu Narodów w saneczkarstwie rozpoczął się 28 listopada 2008 roku w austriackim mieście Igls. Ostatnie zawody z tego cyklu odbyły się 21 lutego 2009 roku na torze w kanadyjskim Whistler.

Kalendarz Pucharu Narodów

Klasyfikacje

Jedynki kobiet 
 DNF - nie ukończyła, DNS - była zgłoszona, ale nie wystartowała, DSQ - dyskwalifikacja

Jedynki mężczyzn 
 DNF - nie ukończył, DNS - był zgłoszony, ale nie wystartował, DSQ - dyskwalifikacja

Dwójki mężczyzn 
 DNF - nie ukończyli, DNS - byli zgłoszeni, ale nie wystartowali, DSQ - dyskwalifikacja

Bibliografia 
 Klasyfikacje generalne Pucharu Narodów

Puchar Narodów w saneczkarstwie
2008 w saneczkarstwie
2009 w saneczkarstwie
2008 w Austrii
2008 na Łotwie
2008 w Niemczech
2009 w Niemczech
2009 we Włoszech
2009 w Kanadzie
Sport w Innsbrucku
Sport na Łotwie
Sport w Winterbergu
Sport w Oberhofie
Sport w Altenbergu
Sport w Calgary
Sport w Kolumbii Brytyjskiej
Saneczkarstwo w Austrii
Saneczkarstwo w Kanadzie
Saneczkarstwo w Niemczech
Saneczkarstwo we Włoszech